Lambertia może dotyczyć:
 Lambertia – rodzaj roślin z rodziny srebrnikowatych (Proteaceae)
 Lambertia – synonim rodzaju Neosilurus, ryb sumokształtnych z rodziny plotosowatych (Plotosidae)